Сезон ФК «Черкаський Дніпро» 2015—2016 — перший сезон футбольного клубу «Черкаський Дніпро» у першій лізі та п'ятий у футбольних змаганнях України професійних футбольних клубів.

Склад команди

Перша ліга 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Кубок України 
Статистика гравців по кожному туру:

Легенда:
  — грав;
  — не грав;
  — грав до заміни (час заміни);
  — грав після заміни (час заміни);
 У дужках стовпчика Всього вказано кількість повних ігор (без замін).

Трансфери 
 Ярослав Ямполь: Гірник (Кривий Ріг) → Черкаський Дніпро
 Максим Кучинський: Полтава → Черкаський Дніпро
 Андрій Сторчоус: Черкаський Дніпро → Кремінь (Кременчук)
 Віталій Мирний: Черкаський Дніпро → Утеніс (Литва)

Перша ліга

Матчі 

Легенда:

Турнірна таблиця 

|}

Кубок України 

Легенда:

Бомбардири 

Сезони ФК «Черкаський Дніпро»
Ч